Pato Banton - um cantor e toaster de reggae de Birmingham, Inglaterra. 
Buju Banton - um cantor e músico jamaicano de reggae. 
Desambiguações de sobrenomes